Crista steht für:

 Crista, eine leistenförmige Struktur in der Anatomie
 CRISTA, ein Satelliteninstrument der Bergischen Universität Wuppertal
 Crista (Helm), ein Teil eines römischen Helmes
 einen weiblichen Vornamen, siehe Christa

Crista ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Crista (* 1991), rumänischer Radrennfahrer